Franzosengräber steht für:
Franzosengräber (Chemnitz)
Franzosengräber (Rehau)